Hamur (district), een district van de Turkse provincie Ağrı
Hamur (stad), de hoofdplaats van het district